El titanat de calci, també conegut con òxid titanat de calci, és un compost inorgànic amb la fórmula química CaTiO₃. La seva forma mineral rep el nom de perovskita, en honor del mineròleg rus L. A. Perovski. És un sòlid incolor diamagnètic, el qual es sol trobar amb color degut a les impureses d'aquest.

Síntesis 
El titanat de calci es pot preparar a temperatures majors de 1300 °C. La porisitat d'aquest compost es pot reduir a mesura que augmenta la temperatura quan es sintetitza el compost, cosa que fa que la porositat d'aquest arribi al 5% quan es troba a una temperatura de 1600 °C.

CaO + TiO₂ → CaTiO₃

S'empren un processos de sol-gel per tal d'obtenir una substància més pura i per tal de reduir la temperatura de la reacció.

Aquest compost sintetitzat és més comprimible degut a la pols que amolla en el procés de sol-gel, cosa que ajuda a que s'aproximin més a la seva densitat calculada (~4.04 g/ml).

Estructura 
El titanat de calci es sol trobar en forma de cristalls ortorròmbics, més concretament en estructura perovskita. En aqueixa estructura, els centres de Ti(IV) són octoèdrics i els centres de Ca2+ creen una càpsula on es troben 12 centres d'oxigen.

El titanat de bari té una estructura semblant a aquesta.

Aplicacions 
El titanat de calci té un valor relativament baix, exepte si es tracta en la seva forma de mineral (perovskita), en la qual té bastanta importància degut a la seva conductivitat elèctrica, i s'empra avui en dia en plaques solars, ja que resulta fàcil d'obtenir. També s'utilitza per obtenir el metall de titani o aliatges entre ferro i titani, ja que resulten molt útils en àrees d'ingenieria i de la tecnología.

Referències 

Compostos de calci
Compostos de titani